Daltonbende, een bende vogelvrijverklaarden in het wilde westen: Bob, Grat, Bill en Emmett
 De Daltons (Lucky Luke), de stripfiguren uit Lucky Luke: Joe, Jack, William en Averell
 De Daltons (televisieserie), een Nederlandse televisieserie
 De Dalton Sisters, een Vlaamse kinderpopgroep

Zie ook 
 Dalton (doorverwijspagina)